Leptodiaptomus är ett släkte av kräftdjur. Leptodiaptomus ingår i familjen Diaptomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Leptodiaptomus